Darmesteter ist der Familienname folgender Personen:

 Arsène Darmesteter (1846–1888), französischer Romanist
 James Darmesteter (1849–1894), französischer Orientalist